

Patronyme 

 Albert Goudreau (1887-1962), personnalité politique québécoise ;
 Barry Goudreau (1951-), musicien américain ;
 Maryse Goudreau (1980-), artiste canadienne.